Trichocylliba  — род клещей из семейства Uropodidae. Около 30 видов. Неарктика и неотропика. Мирмекофильная группа, ассоциированная с кочевыми муравьями родов Cheliomyrmex, Eciton, Labidus и Neivamyrmex.

Распространение 
Северная, Центральная и Южная Америка.

Список видов 
 Trichocylliba Berlese, 1903:
 Trichocylliba ablesi Hirschmann, 1973 — США
 Trichocylliba agnesae Elzinga, 1995 — Эквадор, на муравьях Labidus praedator
 Trichocylliba aguaboae Hirschmann, 1992 — Бразилия
 Trichocylliba baloghi Hirschmann, 1973 — Боливия, Парагвай
 Trichocylliba boveni Wisniewski & Hirschmann, 1983
 Trichocylliba brachychaeta (Elzinga & Rettenmeyer, 1975) — Бразилия
 Trichocylliba castrii Hirschmann, 1973 — Чили
 Trichocylliba chiapensis Elzinga, 1982 — Мексика, на муравьях Eciton hamatum
 Trichocylliba comata (Leonardi, 1895)
 Trichocylliba crinita (Elzinga & Rettenmeyer, 1975) — Панама
 Trichocylliba ecitonis (Elzinga & Rettenmeyer, 1975)
 Trichocylliba ecuadorensis (Elzinga & Rettenmeyer, 1975)
 Trichocylliba elongata Elzinga & Rettenmeyer, 1970
 Trichocylliba galea Elzinga, 1995 — Эквадор, на муравьях Labidus praedator
 Trichocylliba gibbata Elzinga, 1995
 Trichocylliba hirticoma (Berlese, 1903)
 Trichocylliba kaszabi Hirschmann, 1973 — Бразилия
 Trichocylliba krantzi Hirschmann, 1975
 Trichocylliba mahunkai Hirschmann, 1973
 Trichocylliba minuta (Elzinga & Rettenmeyer, 1975)
 Trichocylliba morosa Elzinga, 1995 — Мексика, на муравьях Cheliomyrmex morosus
 Trichocylliba napoensis Elzinga, 1982
 Trichocylliba neili Elzinga, 1995
 Trichocylliba oligochaeta (Elzinga & Rettenmeyer, 1975)
 Trichocylliba panamaensis Hirschmann, 1975
 Trichocylliba praedator Elzinga, 1982 — Панама, на муравьях Labidus praedator
 Trichocylliba schneirlai Elzinga, 1982 — Панама, на муравьях Labidus coecus
 Trichocylliba suctorpoda Elzinga, 1982 — Эквадор, на муравьях Labidus praedator
 Trichocylliba tumba Elzinga, 1995 — Коста-Рика, на муравьях Eciton burchellii
 Trichocylliba umbocauda (Elzinga, 1982) — Коста-Рика, на муравьях Eciton hamatum
 = Coxequesoma umbocauda Elzinga, 1982
 Trichocylliba watkinsi Elzinga, 1982 — Техас, США, на муравьях Neivamyrmex nigrescens
 Trichocylliba weberi (Elzinga & Rettenmeyer, 1975)

Примечания

Литература 
 Gotwald, W. H. Jr. (1996). Mites That Live with Army Ants: A Natural History of Some Myrmecophilous Hitch-Hikers, Browsers, and Parasites. Journal of the Kansas Entomological Society, Vol. 69, No. 4, Supplement: Special Publication Number 2: Proceedings of the Eickwort Memorial Symposium (Oct., 1996), pp. 232—237.
 Rettenmeyer, C. W. (1962). Arthropods associated with neotropical army ants with a review of the behavior of these ants (Arthropoda; Formicidae: Dorylinae). Ph.D. Dissertation. University of Kansas, Lawrence, KS. 644p.
 Uppstrom Kaitlin A. (2010). Mites (Acari) Associated with the Ants (Formicidae) of Ohio and the Harvester Ant, Messor pergandei, of Arizona. — Thesis of MS. The Ohio State University. — pp.1-228.

Ссылки 
 Trichocylliba на сайте www.eol.org
 Tortoise Mites, but usually not the biting kind

Uropodidae
Роды паукообразных
Мирмекофилы